Лига 1 2016/17 () — 53-й розыгрыш чемпионата Алжира по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги  
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com
 Статистика на goalzz.com

Алжир
2016/2017
Спорт в Алжире в 2016 году
Спорт в Алжире в 2017 году